{{Государственный деятель
| имя = Иван Степанович Юмашев
| должность = Военно-морской министр СССР
| флаг = Flag of the Soviet Union.svg
| периодначало = 25 февраля 1950 года
| периодконец = 20 июля 1951 года
| премьер = Иосиф Виссарионович Сталин
| предшественник = должность учреждена;Александр Михайлович Василевский как министр Вооружённых Сил СССР
| преемник = Николай Герасимович Кузнецов
| изображение = Адмирал Иван Степанович Юмашев.jpg
| ширина = 
| описание изображения = 
| прозвище = 
| принадлежность =   
| годы службы =  1912—1917   1919—1957
| звание =  унтер-офицер 
| род войск =  ВМФ СССР
| командовал = эсминец «Дзержинский»,крейсер «Профинтерн»,Черноморский флот, Тихоокеанский флот,  ВМФ СССР
| часть = 
| сражения = Гражданская война в России,Советско-японская война
| награды = ;СССР

Именное оружие

Иностранные награды| связи = 
| в отставке = 
}}Ива́н Степа́нович Юма́шев' (27 сентября (9 октября) 1895, Тифлис, Российская империя — 2 сентября 1972, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский военно-морской деятель, командующий Черноморским и Тихоокеанским флотами, главнокомандующий ВМС СССР (1947—1951), военно-морской министр СССР (1950—1951), адмирал (31.05.1943). Герой Советского Союза (14.09.1945).

 Служба до Великой Отечественной войны 
Сын железнодорожного служащего.

В 1910 году за неуплату был отчислен из пятого класса реального училища. С 15 лет начал трудиться (сапожником, затем рабочим завода цементных изделий, рассыльным в управлении Закавказских железных дорог). После смерти отца переехал с матерью на её родину, в село Капустин Яр Астраханской губернии. Батрачил, затем стал работать писарем волостного правления.

В сентябре 1912 года поступил в Кронштадтскую школу юнг. Служил на Балтийском флоте, ходил в плавание на крейсере «Богатырь» кочегаром, машинистом, затем произведён в унтер-офицеры. Сразу после Февральской революции в 1917 году избран председателем матросского комитета береговой батареи в Ревеле. В сентябре 1917 года по болезни уволен с флота, вернулся в Капустин Яр. После Октябрьской революции избран председателем местного комитета бедноты и председателем сельсовета. В августе 1918 года вступил в РКП(б), стал командиром красного добровольческого отряда.

В феврале 1919 года добровольно вступил в Морские силы РККА, участник Гражданской войны 1918—1920 годов на кораблях Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской (с июля 1919) военных флотилий, будучи комендором, старшим комендором, командиром батареи. Воевал на Волге и на Каспийском море, участвовал в обороне Астрахани.

С августа 1920 года служил в составе Морских сил Балтийского моря: в 1920—1921 годах — командир артиллерийского плутонга на линкоре «Петропавловск», затем помощник командира этого корабля (в 1921 году переименованного в «Марат»). Во время Кронштадтского восстания в марте 1921 года был арестован восставшими и до завершения штурма крепости Красной Армией сидел в тюрьме.

В 1924 году участвовал в первом дальнем походе советского флота — переходе из Архангельска во Владивосток на посыльном судне «Воровский».

Образование получил на специальных курсах комсостава флота (1925), тактических курсах командиров кораблей при Военно-морской академии (1932).

В 1925 году вернулся на Балтику: служил на эсминцах «Ленин» и «Войков», вторым помощником командира линкора «Марат».

С июля 1926 года служил в Морских силах Чёрного и Азовского морей: старший помощник командира крейсера «Коминтерн», с февраля 1927 года командир эскадренного миноносца «Дзержинский» («Калиакрия»). С 1932 года командир крейсера «Профинтерн», с 1934 года — дивизиона эсминцев, в 1935—1937 годах — бригады крейсеров.

При введении персональных воинских званий в СССР приказом наркома обороны СССР № 2488 от 28 ноября 1935 года Юмашеву И. С. было присвоено воинское звание флагман 2-го ранга. С сентября 1937 года — начальник штаба, с января 1938 года — командующий Черноморским флотом. Флагман 1-го ранга (3.04.1939).

 Тихоокеанский флот. Война 
С марта 1939 года по январь 1947 года командовал Тихоокеанским флотом. При переаттестации присвоено звание вице-адмирала (4 июня 1940 года). Внёс большой вклад в развитие и укрепление флота, строительство военно-морских баз, аэродромов и береговой обороны на Дальнем Востоке. 31 мая 1943 года было присвоено воинское звание адмирал.

В августе—сентябре 1945 года Тихоокеанский флот под его командованием успешно содействовал войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме Квантунской армии, участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

«За образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями частей и кораблей Тихоокеанского флота против японских милитаристов и достигнутые в результате этих операций успехи» адмиралу И. С. Юмашеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

 Во главе ВМФ 
После опалы главкома ВМС Н. Г. Кузнецова с 17 января 1947 года являлся Главнокомандующим ВМС — заместителем министра Вооружённых сил СССР. После создания Военно-морского министерства СССР И. С. Юмашев 25 февраля 1950 года был назначен министром; (интересно, что его заместитель И. С. Исаков имел более высокое звание адмирала флота). Проделал большую работу по оснащению ВМФ новыми боевыми кораблями, самолётами, оружием и средствами управления, по освоению личным составом новой техники.

С февраля 1941 года по 24 февраля 1956 года — кандидат в члены ЦК ВКП(б)—КПСС. 10 февраля 1946 года избран депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).

Однако в начале июля 1951 года под председательством И. В. Сталина состоялось заседание Главного военного совета ВМФ, на котором руководство флота было подвергнуто суровой критике. По воспоминаниям участвующего в заседании адмирала В. И. Платонова, в своём выступлении И. В. Сталин признал, что СССР отстаёт от крупных морских держав на 7–8 лет, и потребовал наверстать упущенное. Лично об Юмашеве Сталин заявил следующее: 
Адмиралов И. С. Юмашева и А. Г. Головко он [Сталин] подверг резкой критике, что означало их неизбежную смену.
— Иван Степанович Юмашев, — говорил Сталин, — человек чистой совести и чести, большой отваги и храбрости, отличный, опытный моряк, человек редкой доброты, но не министр. Все дело он перепоручил помощникам, а власть выпустил из рук. Помощниками не руководит, часто болеет. 

Кроме того, Сталин был недоволен тем, что министр периодически уходит в запойЭкшут С. Адмирал и Хозяин. // Родина. — 2015. — № 5..

В результате И. С. Юмашев был 20 июля освобождён от должности и вновь передал пост военно-морского министра Н. Г. Кузнецову.

 Последующая служба 
С августа 1951 года — начальник Военно-морской ордена Ленина академии имени К. Е. Ворошилова (Ленинград). В январе 1957 года уволен в отставку.

Скончался 2 сентября 1972 года. Похоронен на Серафимовском кладбище (Коммунистическая площадка) города Ленинграда.

 Награды 
 Герой Советского Союза (14.09.1945)
 Шесть орденов Ленина (31.05.1943, 21.02.1945, 10.08.1945, 14.09.1945, 08.10.1955, 09.10.1965)
 Три ордена Красного Знамени (22.02.1938, 03.11.1944, 20.06.1949)
 Орден Красной Звезды (23.12.1935)
 Ряд медалей СССР
Иностранные награды
 Орден Возрождения Польши 1-й степени (Польша)
 Орден Государственного флага 1-й степени (КНДР, 23.12.1948)
 Медаль «За освобождение Кореи» (КНДР, 16.10.1948)
 Медаль «Китайско-советская дружба» (КНР)

 Память 
 Его именем в 1976 году назван построенный на Судостроительном заводе имени А. А. Жданова большой противолодочный корабль, служивший на Северном флоте в 1978—1992 гг.
 Именем «Адмирал Юмашев» назван  фрегат проекта 22350, заложенный на Северной верфи Санкт-Петербурга в 2020 году.
 Именем И. С. Юмашева названы улицы в городах Владивостоке, Севастополе и Екатеринбурге, Тбилиси.

 См. также 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

 Сочинения 
 Тихоокеанский флот в боях за Родину // Освободительная миссия на Востоке. — М., 1976.

 Примечания 

 Литература 
 
 Булах К. Г.'' Страницы жизни флагмана Юмашева. — СПб. «LOGOS», 1999. — 144 с.

Ссылки 
 
 БПК «Адмирал Юмашев»
  Юмашев Иван Степанович

Моряки Первой мировой войны (Россия)
Унтер-офицеры Российской империи
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командующие Тихоокеанским флотом
Моряки Великой Отечественной войны
Главы военно-морского ведомства СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на Серафимовском кладбище
Участники советско-японской войны (СССР)
Начальники штаба Черноморского флота ВМФ СССР